«Kellie Pickler» — другий студійний альбом американської співачки Келлі Піклер. В США вийшов 30 вересня 2008. За перший тиждень було продано 43,000 копій. Станом на 22 грудня 2010 було продано 440,000 копій.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Келлі Піклер
Альбоми BNA Records
Альбоми 19 Entertainment